Ancones se puede referir a:

Ancones, una localidad del municipio de Arroyo, Puerto Rico.
Ancones, una localidad del municipio de San Germán, Puerto Rico.